Gustaf Fredrik von Rosen kan syfta på bland andra:

 Gustaf Fredrik von Rosen (1688–1769), militär, politiker och riksråd
 Gustaf Fredrik von Rosen (1758–1815), militär och landshövding i Malmöhus län
 Gustaf Fredrik von Rosen (1803–1871), militär och hovmarskalk
 Gustaf-Fredrik von Rosen (1895–1956), militär och tävlingsryttare

Se även 
 Gösta von Rosen (1855–1937), bruksägare